Lynch Arribálzaga se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Enrique Lynch Arribálzaga
 Félix Lynch Arribálzaga